Милена Моравчевић (Београд, 17. април 1976) српска је гласовна, позоришна, телевизијска и филмска глумица и музичарка.

Биографија 
Завршила је Средњу музичку школу „Јосип Славенски” и студирала Факултет музичке уметности у Београду. Од 2000. године започиње професионалну музичку и глумачку каријеру, као и педагошки рад — била је члан мешовитог хора РТС-а, а поред тога се и ангажује у готово свим београдским позориштима, професор је у неколико дечјих и омладинских драмских студија и вокални је педагог. Игра и пева у Позоришту на Теразијама и позоришту Мадленијанум. Бави се синхронизацијом филмова и серија за студије Бане Лалић, Басивити, Блу хаус, Голд диги нет, Лаудворкс, Ливада Београд, Моби, Соло и Студио.

Филмографија 

|-
| 2008. || Добош ||
|-
| 2011. || Практични водич кроз Београд са певањем и плакањем ||
|-
| 2011. || Чувар || Славица
|-
| 2017. || Прва тарифа || Колегиница са посла
|}

Позоришне улоге

Улоге у синхронизацијама

Референце

Спољашње везе 
 
 
 

Рођени 1976.
Глумци из Београда
Српске глумице
Српски гласовни глумци
Српски музичари
Музичари из Београда